Alan Cathcart ist der Name folgender Personen:

* Alan Cathcart, 6. Earl Cathcart (1919–1999), britischer Peer sowie Offizier und Generalmajor des Heeres
 Alan Cathcart (Rennfahrer), britischer Motorradrennfahrer und Autor